La langue française contient un grand nombre d'idiotismes corporels (idiotismes utilisant une partie du corps, notamment le corps humain), dont certains sont listés ci-dessous.

B

Bave 
baver sur quelqu'un : dire du mal de quelqu'un.
en baver (des ronds de chapeaux) : fournir un effort conséquent ou désespéré, subir, souffrir.
une omelette baveuse, des œufs baveux : cuisson qui laisse l'omelette ou les œufs humides, à même d'être saucée avec un morceau de pain.
une écriture baveuse : une écriture brouillonne, peu soignée.

Bile 
se faire de la bile : se tracasser.
un caractère bileux : un caractère maussade.
la bile à la bouche : le dégoût, le stress, la peur ; avoir la nausée, se sentir près de vomir.

Boyau 
 un tord-boyau : un mauvais alcool fort et infâme, une piquette qui rend malade.
 se (dé)boyauter : rire à s'en tenir le ventre.
 (suivre) un boyau (humide, sombre, etc) : un couloir/passage étroit et glauque.

Bouche 
 bouche d'égout : réceptacle et ouverture pour accueillir les écoulements externes destinés aux égouts.
 bouche d'aération : (immobilier) ouverture d'une aération le plus souvent mécanisé.
 bouche de métro : entrée/sortie du métro vers la rue.
 déboucher sur... : sortie arrivant ...
 la bouche en cœur : parler avec une ingénuité vraie ou feinte.
 avoir la bouche en cul de poule : bouche arrondie, en « O » ; être maniéré.
 avoir une grande bouche (cf. gueule) : parler plus qu'on agit.
 bouche à bouche : respiration artificielle.
 bouche à oreille : transmis oralement en chaîne de personne à personne.
 bouche bée : avoir la bouche béante ; être surpris à ne savoir que dire. 
 en avoir l'eau à la bouche : saliver ; être en appétit.
 faire la fine bouche : être difficile.
 motus et bouche cousue : garder le silence.
 tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler : réfléchir avant de se prononcer.
 amuse-bouche : accompagnement culinaire en dehors des repas destinés tant à éviter de boire à jeun qu'à ouvrir l'appétit.
 avoir des bouches à nourrir : une famille ou des subordonnées qui dépendent de la personne,

Bras 
à bras-le-corps : à plein corps.
à tour de bras : à répétition.
avoir le bras long : avoir une bonne allonge ; être influent.					
avoir une affaire sur les bras : être occupé à une chose.
bras d'honneur : geste injurieux effectué avec les bras.
couper bras et jambes : ôter les moyens d'action. 
donner (ou offrir) le bras : tendre le bras pour que l'autre s'y appuie.	
jouer les gros bras : jouer les durs, les caïds. 
jouer petit bras : tentative timide, de peu d'envergure. 
le bras droit de quelqu’un : aide (personne) privilégié.		
les bras m’en tombent : j'en suis abasourdi.	
marcher bras dessus, bras dessous : marcher ensemble avec chacun tenant le bras de l'autre ; complicité. 	
recevoir à bras ouverts : accueillir chaleureusement.		
rester les bras croisés : laisser les choses aller d'elles-mêmes, ne pas intervenir.
rester les bras ballants : rester à ne rien faire, regarder sans rien faire ni rien dire.
rester sur les bras : être chargé ou embarrassé de quelqu'un ou quelque chose.
se jeter dans les bras de quelqu’un : accourir vers quelqu'un.
se jeter sur quelqu'un à bras raccourcis : frapper quelqu'un avec violence.
serrer (ou tenir) dans ses bras : embrasser. 
porter quelqu'un ou quelque chose à bout de bras : soutenir ou s'occuper de quelqu'un ou quelque chose avec des efforts désespérés
tendre les bras à quelqu’un : accueillir; porter secours, pardonner.
tendre les bras vers quelqu’un : lui demander de l'aide.
tomber dans les bras de quelqu'un : s'enlacer à l'autre.
tomber dans les bras de Morphée : s'endormir.

C

Crâne 
 crâner : avoir une attitude fière.
 crâne d’œuf : alopécie.
 crâne de piaf : synonyme de cervelle de moineau, personne étourdie.
 ne rien avoir dans le crâne : être un parfait imbécile.
 mets-toi ça dans le crâne ! : mémorise ça une fois pour toutes !

Cervelle 
 se creuser la cervelle : concentrer sa pensée, réfléchir avec application.
 cervelle de moineau : personne étourdie.
 laver le cerveau : manipuler, endoctriner.
 le cerveau (d'une organisation) : personne qui dirige, chef.
 un(e) écervelé(e) : un(e) inconséquent.

Cheveu 
 couper les cheveux en quatre : être trop pointilleux, compliquer inutilement quelque chose.
 s'arracher les cheveux : s'exaspérer.
 les cheveux au vent : décoiffé par le vent (de façon glamour) ; au figuré, synonyme de "crâner"/crânement.
 comme un cheveu sur la soupe : intervenir maladroitement, importunément.
 se faire des cheveux blancs : se faire du souci.
 c'est tiré par les cheveux : c'est alambiqué, c'est d'une logique douteuse.
 avoir un cheveu sur la langue : zézayer, zozoter.
 à un cheveu de... ! : presque !

cheville 
cheville : pièce d'attache en architecture et menuiserie, destinée à fixer ensemble deux pièces plus grosses.
cheville, chevillette : articulation, jointure, pièce ou mécanisme de rotation.
ne pas arriver à la cheville de… : infériorité manifeste vis-à-vis de…
avoir les chevilles qui enflent : se vanter.
avoir le diable (chevillé) au corps : être roué, mauvais, malsain.
avoir l'espoir chevillé au corps : espérer jusqu'au désespoir, parfois déraisonnablement.

Cœur 
cœur : (jeu de carte) couleur, enseigne de carte.
avoir bon cœur, du cœur : être bon, être quelqu'un de bien.
avoir un cœur d'artichaut : être volage.
cœur à prendre : en recherche d'affection.
avoir un cœur de pierre : manquer de bon sentiment.
au cœur de… : au centre, à l'intérieur.
à contrecœur : avec réticence, parfois avec regret.
la bouche en cœur : parler avec une ingénuité vraie ou feinte.
du fond du cœur : avec ses meilleures sentiments.
fendre/briser le cœur : faire de la peine.
en avoir le cœur net : certitude après vérification.
s'en donner à cœur joie : faire quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme.
avoir le cœur au bord des lèvres : avoir envie de vomir.
avoir le cœur sur/dans la main : être généreux, donner sans compter.
la main sur le cœur : avec honneur, débonnairement.
ça fait fondre mon cœur : je trouve ça tellement mignon.
mon cœur se glace/fige : je suis affreusement inquiet, je suis terrifié.
avoir mal au cœur : être nauséeux.
faire mal au cœur : toucher, attrister.
écœurer : dégoûter.
ça donne du cœur au ventre : ça requinque.

Corps 
 corps de garde : casernement à certains points de contrôle ( pont-levis)
 garde-corps : structure d'un passage en hauteur s'élevant à mi-corps et destinée à prévenir les chutes de personnes.
 à bras le corps : porter ou saisir quelqu'un à plein corps.
 corps-à-corps : art martial, pugilat.
 (se donner) corps et âme : avec abnégation et sans retenue.
 (se jeter) à corps perdu : jusqu'au bout de ses forces.
 avoir le diable chevillé au corps : n'être que malice et fourberie (synonyme d'avoir le diable dans la peau)

Cou 
prendre ses jambes à son cou : s'enfuir, détaler.
avoir la corde au cou : (ironiquement) être marié.
avoir le gros cou : être trop fier.
avoir l'écharpe au cou : être sur le point de partir.
tordre le cou : briser la nuque, réduire à l'impuissance.

Coude 
 coude : articulation du bras, partie d'une structure/voie qui en relie deux autres formant un angle entre elles.
 se serrer les coudes : s'entraider.
 jouer des coudes : se pousser en avant.
 huile de coude : avec énergie.

Couille 
 avoir des couilles (au cul) : avoir de l'audace.
 couillu : audacieux.
 couille molle : poltron, dégonflé.
 sans-couille : lâche, couard.
 couillon : crétin.
 se faire couillonner : se faire arnaquer.
 tomber sur une couille : rencontrer un problème.
 en avoir plein les couilles : en avoir franchement marre.
 se gratter/branler les couilles : être inactif.
 lâche-moi les couilles / la grappe ! : fiche-moi la paix !
 tenir par les couilles : avoir l'ascendant, chantage.
 toi t'es ma (petite) couille (chérie) ! : toi t'es mon (meilleur) pote (adoré) !
 eux, c'est (comme) couille droite et couille gauche : eux, ils s'entendent à merveille, ils sont inséparables, ils font la paire.
 (fait/fabriqué) en peau de couille : grain particulier de cuir ; cuir moche, mal tané ; article de mauvaise qualité.
 ça coûte la peau des couilles : ça coûte très cher, synonyme de "ça coûte la peau du cul".
 couillard : catapulte à un balancier et double contrepoids.

Cuisse 
 avoir des cuisses de grenouille : être chétif.
 avoir la cuisse légère : une femme de petite vertu / qui couche facilement
 se taper sur les cuisses : se rouler de rire.
 se croire sorti de la cuisse de Jupiter : se prendre pour plus qu'on est.
 cuisse de nymphe (ou, plaisamment, cuisse de nymphe émue) : couleur rose incarnat

Cul 
 avoir du cul : être chanceux dans un contexte.
 avoir la tête dans le cul : ne pas être complètement réveillé/conscient ; avoir du mal à réfléchir.
 avoir la bouche en cul de poule : intervenir dans une conversation avec une attitude hautaine voire bégueule et guindée.
 avoir la police/mafia au cul : être poursuivi, être pourchassé, être recherché.
 avoir le cul lourd : obésité ou paresse.
 avoir le cul bordé de nouilles : être particulièrement/souvent chanceux.
 avoir le cul dans le beurre : être issus d'une famille aisée, n'avoir pas de responsabilité, avoir une vie très confortable.
 avoir le cul entre deux chaises : situation inconfortable, situation incommode.
 avoir le feu au cul (au derrière) : être extrêmement pressé ou hâtif ; avoir des désirs sexuels ; être en colère (québécisme).
 avoir un balai dans le cul : être guindé voire crispé (concerne les attitudes voire les habitudes).
 botter le cul : battre (tabasser, vaincre).
 cul-de-sac : fond du sac, voie sans issue, impasse, situation sans avenir.
 ça me troue le cul ! : je ne m'y attendais pas du tout !
 comme cul et chemise : des amis extrêmement proches voire comme une paire indissociable (synonyme de "copains comme cochons").
 cucul (la praline) : un peu sot, niais (synonyme de nœud-nœud).
 (cucul) gnangnan : chiant.
 cul-bénit : une personne très dévote, péjoratif ; un bigot.
 cul-de-jatte : unijambiste, voire sans jambes.
 cul-terreux : paysan.
 des lunettes en cul de bouteille : des lunettes avec des verres vraiment très épais.
 en avoir plein le cul : en avoir assez, être exaspéré.
 enculé : personne odieuse et haïssable, ignoble individu.
 faux cul : hypocrite.
 filer un coup de pied au cul : mettre à la porte, battre, mettre quelqu'un en action.
 lèche-cul : flagorneur, susciter du favoritisme.
 mon cul ! : foutaises ! (se dit pour exprimer son désaccord).
 paiement au cul du camion : initialement c'est acquittement de la facture à la livraison à l'arrière du camion au moment où il s'apprête à décharger (jargon commercial) ; se dit couramment pour le paiement à la réception de la marchandise ou à la délivrance du service.
 papier-cul : papier toilette.
 péter plus haut que son cul : se prendre pour plus qu'on est.
 sale trou du cul ! : se dit d'une personne honnie/abhorrée.
 se bouger le cul : se dépêcher.
 un gros cul : de grosses fesses, un camion.
 culard : syndrome bovin congénital donnant un arrière-train hypertrophié et ce faisant incapable d'accoucher par voie naturelle à cause de l'excès de masse musculaire.
 tape-cul : balançoire d'enfants à pivot où il faut être deux pour sauter alternativement.
 tapecul : voile d'artimon placée à l'extrême arrière d'un voilier, en arrière de la jaumière de gouvernail et de la barre franche si elle existe. Son mât s'appelle le mât de tapecul.

D

Dent 
avoir la dent dure : infliger des punitions inutilement lourdes.
avoir une dent contre quelqu'un : avoir des griefs, lui en vouloir.
avoir les dents longues : être avide, avoir beaucoup d'ambition.
œil pour œil, dent pour dent : loi du Talion, par vengeance, infliger à quelqu'un les mêmes dommages qu'il vous a infligés.
mentir comme un arracheur de dents : mentir sans scrupule (vient de la réputation des barbiers-chirurgiens du Moyen Âge)
se casser les dents sur quelque chose : subir un échec cuisant.
à pleine dent : avec voracité.
avoir les dents du fond qui baignent : avoir envie de vomir.
avoir les dents qui baignent : être affamé (avoir tant de salive en bouche que les dents baignent dedans).
du bout des dents : timide ou bégueule.
quand les poules auront des dents : jamais.
claquer des dents : grelotter de peur ou de froid.
être sur les dents : être stressé, être inquiet ou énervé à la limite de l'emportement.

Doigt 
 les doigts dans le nez : fait avec aisance voire désinvolture.
 avoir la bague au doigt : être marié.
 obéir au doigt et à l'œil : docile, obéissant.
 montrer/pointer du doigt : désigner, péjoratif à la forme passive (se faire montrer du doigt) dans le sens de se faire remarquer en mal.
 mettre/poser le doigt sur... : découvrir, retrouver, remarquer.
 croiser les doigts : implorer la chance.
 être à deux doigts de... : être près de..., sur le point de..., ne pas être loin de..., s'apprêter à une action quasi immédiate.
 mettre/avoir le doigt dans l’engrenage : être entraîné malgré soi dans un enchaînement d'éventualités.
 se faire taper sur les doigts : être puni pour une faute (ne concerne pas une punition pour crime ou délit).
 s’en mordre les doigts : regretter ses (in)actions du fait des conséquences.
 savoir/connaître sur le bout des doigts : maîtriser ou connaître quelque chose/quelqu'un avec grande habitude.
 avec doigté : avec agilité, avec délicatesse, avec tact, avec diplomatie.
 se sortir les doigts du fion : devenir plus actif, apprendre à faire les choses correctement.
 à fourrer ses doigts partout, on finit pincé : à force de fouiner/fouiller partout, ou de tout le temps se mêler des affaires des autres, on se retrouve puni.

Dos
 endosser la responsabilité / les torts : être tenu pour responsable d'un fait.
 avoir le dos large : endosser des responsabilités.
 avoir bon dos : endosser des responsabilités indues.
 en avoir plein le dos : en avoir assez, être exaspéré.
 tourner le dos : faire demi-tour ; snober, abandonner.
 se faire manger la laine sur le dos : être exploité indûment/injustement.
 être le dos au mur : être acculé, ne pas avoir d'échappatoire.
 faire le gros dos : ne pas se laisser intimider.
 casser du sucre sur le dos de quelqu’un : médire de quelqu'un.
 passer de la pommade dans le dos de quelqu'un : flagorner ou consoler.
 la bête à deux dos : coït, en parlant des humains
 dos d'âne : ralentisseur, ou déformation convexe de la chaussée.
 le dos d'un objet (cuiller, main, livre...) : partie externe d'une articulation ou d'un contenant.

E

Échine 
 courber l'échine : s'incliner (révérence marquée), se soumettre.
 briser l'échine : vaincre.
 s’échigner à... : se donner du mal pour...

Épaule 
 porter le monde sur ses épaules : subir un lourd fardeau.
 rouler des épaules : allure fière, crâner ; faire de l’esbroufe.
 épauler : soutenir en passant son épaule sous le bras de la personne ; aider.
 arme d'épaule : arme conçue de telle sorte qu'il faut la porter à l'épaule pour viser et/ou la transporter (jargon militaire), comme un fusil.

Estomac 
avoir l’estomac dans les talons : être affamé.
avoir l'estomac noué : être stressé.
en avoir l'estomac (tout) retourné : avoir envie de vomir ; être écœuré.
estomaqué : sidéré, stupéfait.
en avoir plein sur l'estomac : en avoir marre.
coup porté à l'estomac : être frappé là où ça fait mal, perte conséquente face à un adversaire.
avoir un deuxième estomac pour... : manger par pure gourmandise certaines choses.

F

Face 
face à face : réunion avec une autre personne.
faire face : ne pas fuir, être résolu.
perdre la face : perdre l'honneur.
tomber sur la face : arriver de façon subite (négatif).
face contre terre : défaite cuisante.
double-face : avoir des comportements différents en fonction des personnes, tromper.
une facette : un aspect ou un trait d'une personnalité, d'un concept, d'une chose.
des facéties : des excentricités.
(pile ou) face : côté d'une pièce où est traditionnellement gravée la figure stylistique de l'autorité garantissant la devise.

Fesse 
doux comme des fesses de bébé : extrêmement doux
comme un furoncle sur la fesse de miss France : un énorme défaut
coûter la peau des fesses (ou : du cul): être onéreux.
tremper des fesses : transpirer au niveau des fesses, être anxieux ou excité.
serrer les fesses : avoir des craintes.
chauffer les fesses : donner une fessée
n'y aller que d'une fesse : se montrer réticent.
pince-fesse : dîner ou cocktail mondain.
histoire de fesses :  Une aventure sexuelle.
par la peau des fesses : obliger quelqu'un à faire quelque chose, avoir réussi un exploit de justesse.
avoir le feu aux fesses (ou au cul) : être pressé, ou être sexuellement excité.
se mêler/S'occuper de ses fesses : se mêler/s'occuper de ses affaires.
avoir les fesses qui font bravo : trembler de peur.
film de fesses/de cul : film pornographique.
fesse triste : fesse tombante ; au figuré : relation sexuelle peu satisfaisante.
ramener ses fesses : venir quelque part en se dépêchant.
fesses souriantes : fesses relevées ; (au figuré) : relation sexuelle satisfaisante.

Figure 
faire pâle figure : mal paraître.
comme le nez au milieu de la figure (du visage) : en évidence, bien visible.
avoir les yeux au milieu de la figure (du visage) : être fatigué ou malade à en avoir les yeux qui tirent.
démolir la figure : blesser au visage, défigurer.
se casser la figure : choir, tomber avec maladresse.
se prendre un gadin au coin de la figure : avoir des ennuis subits.
se figurer quelque chose : imaginer ce que ça doit être.

Foie 
avoir les foies (blancs) : avoir peur.
crise de foie : indigestion.
foie jaune : personne malade de jaunisse, personne aigrie ou mauvaise.

Front 
à la sueur de son front : à grand-peine.
avoir un grand front : être intelligent.
un bas du front : crétin.
faire front commun : faire cause commune contre un même problème ou ennemi.
un front uni : consensus de personnes faisant cause commune.
aller/être au front : aller/être au combat sur un théâtre d'opération (jargon militaire).
frontalement : de face, par devant.

G

Genou 
genoux cagneux : maigreur.
être à genoux : s'agenouiller, supplier, être à la merci de quelqu'un.
se faire polir les genoux : être entouré de flagorneurs.
plier les genoux : faire des concessions forcées, être assujetti à des travaux ou responsabilités excédant ses forces.
être tout en genoux : être particulièrement malhabile voire maladroit.
jouer des castagnettes avec les genoux : être terrorisé.

Gorge 
gorge : organe contenant les voies aériennes et digestive supérieures ; vallée très étroite ; pièce d'écoulement.
soutien-gorge : sous-vêtement pour soutenir les seins (ou "gorge" (désuet))
avoir un chat dans la gorge : voix enrouée.
à gorge déployée : (s'exprimer) bruyamment.
être pris à la gorge : ne pouvoir esquiver/échapper.
avoir la gorge nouée : être anxieux ou extrêmement triste.
faire des gorges chaudes : faire parler de soi.
rendre gorge : vomir (désuet) ; subir une défaite définitive, s'incliner de façon humiliante face à un adversaire impitoyable, mourir.
se trancher la gorge : faire des concessions particulièrement déraisonnables.
s'en mettre une derrière la cravate : boire un verre d'alcool.

Gueule 
gueuler : hausser le ton ou crier.
s'engueuler : se disputer sans retenue.
s'en prendre plein la gueule : subir.
avoir la gueule de bois : être nauséeux, retour de cuite.
avoir une grande gueule : parler plus qu'on agit.
faire la gueule : bouder.
fermer sa gueule : se taire.
avoir une belle gueule : être beau.
gueule d'amour : personne avec un beau physique qui en joue.
se jeter dans la gueule du loup : tomber dans un piège évident, aller au devant des ennuis.
amuse-gueule : accompagnement culinaire en dehors des repas destinés tant à éviter de boire à jeun qu'à ouvrir l'appétit.

J

Jambe 
prendre ses jambes à son cou : fuir précipitamment.
fuir à toutes jambes : fuir à toute vitesse.
partie de jambes en l'air : relation sexuelle.
ça me fait une belle jambe : comme si cela m'arrangeait (ironique).
la queue entre les jambes : penaud ou terrifié.
emplâtre/cautère sur jambe de bois : expédient ou remède ou solution fantaisistes et inefficaces.
tenir la jambe : retenir quelqu'un (par la conversation).
un bon jeu de jambe : être agile.
croc-en-jambe : faire tomber quelqu'un avec ce mouvement, action perfide.
avoir les jambes en coton : tituber à en tomber, se sentir mal à force d'émotions fortes.
jambe de pantalon : partie du pantalon qui enserre la jambe.
ça m'a coupé les jambes : ôter tout allant/envie, stupéfier à l'extrême.
se mettre en jambes : s'échauffer, s'essayer à quelque chose.

L

Langue 
langue : groupe d'idiomes et patois, le plus souvent l'idiome dominant de ce groupe.
avoir la langue bien pendue : être bavard.
ne pas avoir sa langue dans sa poche : être trop bavard.
langue de chat : petit gâteau sablé.
donner sa langue au chat : ne pouvoir répondre à une devinette et en demander la solution.
avoir une langue de chat : avoir une bouche délicate, ne pas aimer les sensations culinaires exagérées (chaud, froid, épicé).
tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler : réfléchir avant de se prononcer.
langue de bois : parler avec démagogie, parler pour ne rien dire, manœuvre rhétorique habile pour éviter de répondre à une question.
sur le bout de la langue : sur le point de trouver un mot.
langue de vipère/pute : personne médisante.
être mauvaise langue : médire, être de mauvaise foi.
du bout de la langue : susurrer.
avoir avalé sa langue : être coi.
tirer la langue : grimace (même signification que faire la nique), au figuré : épuisement.
se faire des nœuds avec sa langue : ne pas arriver à parler correctement, bafouiller ; ne pas parvenir à amener le sujet qu'on veut aborder.

Lèvre 
ne pas desserrer les lèvres : rester muet.
être pendu aux lèvres de quelqu'un : écouter attentivement, écouter avec déférence.
s'en mordre les lèvres : regretter un peu.
du bout des lèvres : sans convictions, bégueule.
avoir le cœur au bord des lèvres : avoir la nausée.
avoir le cœur sur les lèvres : dévouement naïf.
le sourire aux lèvres : sourire, action menée avec satisfaction, gentillesse parfois feinte.
se brûler les lèvres : manger sans attendre, parler en laissant échapper des informations indues.
il y a loin de la coupe aux lèvres : la conception d’un idéal est loin de sa réalisation.
(avoir) la mort (ou l’âme) sur les lèvres [vieilli] : être près de mourir, avoir l’expression d’un mourant.
loin des lèvres, loin du cœur : Oublier une personne que l'on n'a plus l'habitude d'embrasser.
avoir le cigare au bord des lèvres : avoir une forte envie de faire caca.

M

Main 
avoir le cœur sur la main : être généreux.
mettre la main à la pâte : apporter sa contribution à un ouvrage.
se donner la main : s'entraider.
donner/filer un coup de main : offrir son aide.
prêter main-forte : offrir son aide.
tendre la main : offrir son aide.
prêter la main à... : prêter son concours à quelque chose.
faire des pieds et des mains : se démener.
avoir les mains liées derrière le dos: être obligé de; ne pas avoir les mains libres, les pleins pouvoirs.
il veut me faire marcher sur les mains : il me demandes des tâches exagérées ou impossible.
avoir la main dure : être sévère.
une main de fer dans un gant de velours: avec douceur et fermeté.
faire main basse sur... : s'emparer de...
avoir la main leste : voler, chaparder.
homme de main : sbire commettant les basses œuvres, se dit souvent des membres d'un gang criminel.
ne pas y aller de main morte : faire preuve d'énergie, d'enthousiasme, de fermeté.
passer la main, changer de main : laisser sa place, son tour.
avoir deux mains gauches ; avoir cinq pouces à chaque main : être maladroit.
avoir un poil dans la main : être paresseux.
mettre les mains dans le cambouis : se confronter à un problème de manière pratique.
mettre la main à la poche : participer financièrement.
s'en laver les mains : se désintéresser d'un problème (référence à Ponce Pilate (Mt 27, 24).
avoir la situation en main, tenir entre ses mains : être le seul responsable d'un destin (Soyez discret, ma réputation est entre vos mains.)
en bonnes mains : en compagnie de la bonne personne.
demander la main de quelqu'un : faire une demande en mariage.
en mettre sa main à couper, en mettre sa main au feu : en être absolument certain (C'est sans danger, j'en mettrais ma main à couper.)
jeu de main, jeu de vilain : dicton, locution proverbiale réprouvant la violence.
pris la main dans le sac : en flagrant délit.
manger dans la main de quelqu'un : être à sa merci.
comme les doigts de la main : unis comme inséparables.
de la main à la main : payer sans facture.
de main d’homme : sans l'aide de machinerie.
de haute main : incontestable ; disposer d'un ascendant sur quelque chose, avoir tout pouvoir sur...
de longue main : depuis longtemps.
de seconde main : usagé, d'occasion; de première main : en primeur, neuf.
en main propre : sans intermédiaire.
montre en main : en temps et en heure, en un temps vérifié.
sous la main : à sa disposition.
faire une main (aux cartes) : remporter une ronde.
perdre la main (jeux) : ne pas remporter le tour ou la ronde.
se faire la main : gagner de l'expérience.
ne pas avoir perdu la main : bénéficier d'une expérience ancienne dans une tâche qu'on n'a pas exécuté depuis longtemps.
avoir la main verte : être bon jardinier.

Moustache 
se friser les moustaches : se réjouir d'un coup du sort.
une moustache de lait : avoir du lait imbibant le duvet au-dessus de la lèvre supérieure.

N

Nerf 
crise de nerfs : état de grande détresse émotionnelle.
avoir les nerfs qui lâchent : faire une crise de nerfs.
avoir les nerfs (en pelote), être sur les nerfs : être sur le point de s'emporter, avoir la colère qui monte, perdre patience.
avoir les nerfs à fleur de peau : être très sensible.
avoir les nerfs à vif : être trop sensible, traumatisé.
taper sur les nerfs : exaspérer.
le nerf de la guerre : le moyen ou mobile qui permet de maintenir les hommes au combat, l'enjeu parfois caché d'une dissension.
avoir des nerfs d'acier : être difficile à décontenancer, supporter la pression en toutes circonstances.

Nez 
mener quelqu'un par le bout du nez : diriger, gouverner quelqu'un.
ne pas voir plus loin que le bout de son nez : ne pas voir l'évidence.
tirer les vers du nez : faire avouer.
fourrer son nez partout : être curieux, fouiner.
faire un pied de nez : débouter.
les doigts dans le nez : avec facilité voire désinvolture.
à vue de nez : à première vue.
avoir quelqu’un dans le nez : détester quelqu'un avec acharnement.
avoir le nez fin, avoir du nez : faire des choix judicieux.
avoir le nez creux : avoir de la chance.
tomber nez à nez : rencontrer ou découvrir abruptement.
comme le nez au milieu du visage : très évident, visible.
se casser le nez : subir un revers, subir une défaite.

Nombril 
se prendre pour le nombril du monde : se prendre pour le centre du monde.
couper le cordon ombilical : prendre son indépendance, s'assumer.

O

Œil 
mon œil ! : non, sans blague ! (exprime l'incrédulité du locuteur).
jeter le mauvais œil : jeter un mauvais sort.
œil de bœuf : ornement architectural, fenêtre ronde.
au doigt et à l'œil : docilement.
regarder d'un œil neuf : regarder avec du recul, ou d'une manière différente.
œil de perdrix : furoncle.
avoir quelqu'un à l'œil, garder l'œil : surveiller.
obtenir quelque chose à l'œil : l'obtenir gratuitement.
avoir la larme à l'œil : être ému.
avoir les yeux plus grands (ou « plus gros ») que le ventre (en anglais : ) : trop prendre à la fois (notamment en matière de nourriture), concevoir trop grand.
œil pour œil, dent pour dent : Loi du Talion ; par vengeance, infliger à quelqu'un les mêmes dommages qu'il vous a infligés.
ne pas avoir froid aux yeux : être audacieux.
des yeux de merlan frit : des yeux hébétés, marqués par un trouble.
de la poudre aux yeux : quelque chose de factice, « jeter de la poudre aux yeux » : tromper.
avoir le compas dans l'œil : avoir une notion précise des proportions (l'expression est de Michel-Ange).
avoir des yeux de lynx : avoir une vue perçante.
avoir les yeux de Chimène : les yeux de l'amour, tomber en amour.
faire les yeux doux : séduire.
avoir de petits yeux : être fatigué, mal réveillé.
se rincer l'œil : être voyeur.
se mettre le doigt dans l'œil : se tromper.
avoir bon pied, bon œil : être en bonne santé, malgré un grand âge.
ouvrir de grands yeux : être ébahi.
n'avoir d'yeux que pour : ne penser qu'à.
pour ses beaux yeux : en son honneur.
faire les gros yeux : regarder avec un air sévère, gronder.
baisser les yeux : marquer sa soumission.
les yeux grand ouverts : être sur le qui-vive.
lever les yeux en l'air : être exaspéré.
œil au beurre noir : coquard, tuméfaction autour de l'œil.  
s'en battre l'œil : s'en désintéresser complètement.
à l’œil nu : visible au premier abord.
faire les yeux fermés : faire aisément.
les yeux d'une pomme-de-terre : ses parties germées.
entre quatre yeux (quat'zyeux) : seul à seul.
ne pas avoir les yeux en face des trous : ne pas être clairvoyant.
ça crève les yeux : c'est une pure évidence.
coûter les yeux de la tête : être onéreux.
taper dans l’œil : séduire.
en un clin d’œil : en une fraction de seconde.
sous les yeux : à portée de vue, en évidence.

Oreille 
se faire tirer les oreilles : se faire réprimander.
les murs ont des oreilles : être épié.
tendre l'oreille : prêter attention.
dormir sur ses deux oreilles : être serein, confiant.
mettre la puce à l'oreille : éveiller un soupçon.
au creux de l’oreille : secrètement.
plein les oreilles, jusqu’aux oreilles : ne pas supporter le bruit.
avoir chaud aux oreilles : se faire réprimander.
avoir l'oreille basse : être penaud.
avoir l’oreille fine : avoir l'ouïe fine, très bien entendre.
avoir l'oreille absolue : faculté pour quelqu'un de pouvoir identifier une note musicale en l’absence de référence.
avoir une oreille qui traîne : personne qui écoute très discrètement.
avoir l'oreille de quelqu'un : avoir un accès libre auprès de lui, en être écouté favorablement.
casser les oreilles : être bruyant.
ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd : en prendre bonne note.
tirer, chauffer, frotter les oreilles à quelqu’un : réprimander.
être tout oreille : prêter attention à des propos.
faire dresser l'oreille à quelqu’un : susciter l'attention de ce dernier.
faire la sourde oreille : éviter d'accorder attention.
dresser l’oreille : faire attention.
écouter d’une oreille : faire peu attention aux propos.
être dur d’oreille : être atteint de surdité.
ne pas l’entendre de cette oreille : n'être pas de cet avis.
ne pas en croire ses oreilles : être incrédule.
avoir / ne pas avoir d'oreille : avoir / ne pas avoir l'ouïe sensible, fine, juste.
prêter l’oreille, une oreille attentive : être attentif.
rentrer par une oreille et ressortir par l’autre : écouter sans prêter attention.
souffler à l’oreille : parler secrètement.
sourire jusqu’aux oreilles : avoir un large sourire.
rougir jusqu’aux oreilles : rougir de tout son visage.

Os 
tomber sur un os, il y a un os : buter sur un obstacle.
avoir la peau sur les os : être très maigre.
un sac d'os, un paquet d'os : personne très maigre.
ne pas faire de vieux os : ne pas vivre longtemps.
être trempé jusqu'aux os : être mouillé de partout.
être gelé jusqu'aux os / jusqu'à la moelle : être transi de froid.
réchauffer ses vieux os : se réchauffer.
se rompre les os : se blesser grièvement.
l'avoir dans l'os : ne pas obtenir la chose voulue, ou être arnaqué.
donner un os à ronger à quelqu'un : donner un petit profit ou une tâche à quelqu'un pour satisfaire les demandes de ce dernier ou le distraire.
ne pas faire de vieux os : voué à mourir tôt ; faible ou fatigué (en ce cas, peut simplement signifier qu'on va se rentrer et/ou coucher bientôt).

P

Peau 
avoir quelqu'un dans la peau : être amoureux.
avoir la peau sur les os : être maigre, famélique.
avoir la peau dure : ne pas se laisser abattre/mourir facilement, être coriace.
avoir le diable dans la peau : n'être que malice et fourberie (synonyme d'avoir le diable chevillé au corps)
avoir une peau de bébé : n'avoir aucun défaut cutané.
vouloir la peau de quelqu'un : avoir des griefs contre cette personne, lui vouloir du mal définitivement.
faire sa peau de lapin : se trouver des excuses, s'esquiver.
ne pas vendre la peau de l'ours/du loup avant de l'avoir tué : ne pas crier victoire prématurément, ne pas faire des plans sur un résultat anticipé avant d'avoir agi pour ce résultat.
se faire trouer la peau : se faire tuer par des moyens violents (armes blanches, armes à feu).
avoir la peau qui plisse : avoir des rides.
une vieille peau : personne âgée (péjoratif).
une (vraie) peau de vache : roué, méchant, quelqu'un qui prend en traître.

Pet 
comme un pet sur une toile cirée : très vite, précipitamment
péter plus haut que son cul : être trop prétentieux
avoir un pet de travers : être lunatique, faire une erreur
ne pas valoir un pet de lapin : n'avoir aucune valeur
péter dans la soie : vivre dans le luxe
faire pet en l'air,
être un pet-de-loup,
un rase pet : manteau très court
pet d'escalier : bon-à-rien.
pet de nonne : petit gâteau soufflé.

Pied 
faire des pieds et des mains : se démener.
croche-pied : action qui consiste à accrocher le pied d'une personne (le plus souvent avec votre pied) en train de marcher pour la faire trébucher.
pied-de-poule : même motif que le pied-de-poule, mais de plus petite taille. 
pied-de-coq : motif figuratif d'un textile.
pied-de-biche : barre de fer à tête aplatie et fendue, servant de levier.
les Pieds-Noirs: principalement, Français installés en Afrique française du Nord jusqu'à l'indépendance de cette dernière.
prendre son pied, c’est le pied : s'amuser.  L'expression "prendre son pied" se réfère initialement au plaisir ressenti par une femme lorsqu'elle saisit son pied lors du coït.
faire le pied de grue : attendre ; se dit aussi d'une prostituée en faction, souvent appuyée dos au mur avec une jambe relevée (d'où référence à l'animal).
pied-de-loup : autre nom de la Lycope d'Europe, plante de la famille des lamiacées.
faire un pied de nez : se moquer.
mettre à pied : marcher au pas, (militaire) marquer le pas. Figurativement, sanction consistant en exclusion communautaire ; mettre au chômage, licencier.
au pied de la lettre : saisir les mots, pas les idées.
se laisser marcher sur les pieds : se laisser faire.
avoir un pied-à-terre : posséder une résidence quelconque, souvent secondaire (s'oppose à résidence principale, ses pénates).
mettre les pieds dans le plat : intervenir avec fracas voire maladresse.
bête comme ses pieds : sot.
à pied d’œuvre : à l'ouvrage.
de plain-pied : au même niveau, sans étage.
pied au plancher : à fond d'accélérateur.
casser les pieds : ennuyer.
couper l’herbe sous le pied : prendre au dépourvu.
trouver chaussure à son pied : trouver ce qu'on recherche ; trouver son âme sœur.
retirer une épine du pied : résoudre un problème, ôter un souci.
bon pied bon œil : avec entrain.
au pied levé : en cours de route, de façon impromptue, au dépourvu.

Pisse 
 autant pisser dans un violon : manifestement inutile.
 fini à la pisse : complètement déglingué, mal fichu ou mal fini, débile.
 il pleut comme vache qui pisse : il pleut vivement, forte ondée.
 pisser sur quelqu'un ou quelque chose : mépriser quelqu'un ou quelque chose.
 t'as qu'à pisser dessus, tant que t'y es ! : ce que tu peux te montrer affreusement territorial/possessif !
 pisser face au vent ou contre le vent : entreprendre une action qui va de toute évidence revenir comme un boomerang sous forme de problème/punition vers celui qui l'entreprend.
 ça lui prend comme une envie de pisser : une envie/décision soudaine, qui semble sortir de nulle part.
 se pisser dessus : mourir de trouille.
 j'lui pisse à la raie ! : j'l'emmerde !
 pisseuse : petite fille (péjoratif).
 pisse-froid : personne sans humour ni sympathie.
 pisse-vinaigre : personne aigrie.
 pisse de cheval : bière de qualité exécrable.
 agace-pissette : aguicheur/aguicheuse, personne qui flirte éhontément.
 chaude-pisse : infection urinaire masculine.

Poignet 
à la force du poignet : avec patience et application, avec énergie.

Poing 
pieds et poings liés : être à la merci ou au bon vouloir de quelqu'un.
dormir à poings fermés : dormir profondément.
arme de poing : arme conçue de telle sorte qu'on peut manier d'une seule main (jargon militaire), comme un couteau ou un pistolet.

Poil 
à rebrousse-poil : en sens contraire du poil ; par extension : en contrariant.
caresser dans le sens du poil: flatter, abonder dans le sens de quelqu'un.
à poil: dévêtu.
au poil: parfaitement exécuté.
pile-poil: exactement.
Poilus : soldats de la Première Guerre Mondiale.

Pouce 
manger sur le pouce : frugalement.
donner un coup de pouce : aider.
se tourner les pouces : être oisif.

Poumon 
s'époumoner : vociférer, s'exprimer en criant.
se faire souffler dans les bronches, se prendre une soufflante : réprimande particulièrement vive et intense.

R

Rate 
se mettre la rate au court-bouillon : s'inquiéter énormément (voire plus que nécessaire).
avoir la rate qui se dilate : rire à en manquer de souffle.

Rein 
avoir les reins solides : être capable de supporter plus qu'un simple aléas.
briser les reins : réduire quelqu'un à l'impuissance.
 tour de rein : lumbago.

S

Sang 
se faire sucer le sang : être parasité ; se faire exploiter/appauvrir plus que de raison.
se faire du mauvais sang: s'inquiéter beaucoup.
se faire un sang d'encre: s'inquiéter énormément, se rendre malade d'inquiétude.
se ronger les sangs : s'inquiéter énormément (voire plus que nécessaire) ; anxiété.
garder son sang-froid : ne pas se laisser emporter par les émotions.
à en glacer le sang : terrifiant.
à s'en faire bouillir les sangs : à même de provoquer la colère.
pur-sang: de pure race, certains types de races.
sang-mêlé: métissé, métissage.
avoir le sang bleu : souffrir de cardiopathie ; être noble.
avoir le sang chaud : être colérique.
avoir un coup de sang : piquer une colère.
mettre à feu et à sang : dévaster.
pisser le sang, se vider de son sang : avoir une hémorragie externe.
être en sang : être blessé (de sanguinolent à grave hémorragie).

Sexe 
le beau sexe : la gent féminine.
le sexe fort : la gent masculine.
le sexe faible : la gent féminine (condescendant).
une bête de sexe : quelqu'un sachant faire plaisir à son partenaire.
penser avec son sexe : coucher avec n'importe qui, être pervers.
discuter sur le sexe des anges : débattre futilement, occultant des questions autrement plus importantes.

T

Talon 
être sur les talons (de quelqu'un) : poursuivre (quelqu'un).
talonner: poursuivre.
le talon d'Achille : le point faible.
avoir l’estomac dans les talons : être affamé.
tourner les talons : quitter les lieux.
talon de chéquier/facture : partie restante du chéquier/calepin de facture une fois le chèque / la facture détaché(e).

Tête 
entête : partie d'un courrier papier situé au sommet de la page avant le contenu textuel.
s'entêter : s'obstiner (parfois sottement).
têtu : obstiné jusqu'à la bêtise.
être à la tête : diriger.
prendre la tête : s'arroger la direction/décision, en sport, prendre l'avantage.
se prendre la tête : se compliquer exagérément, inutilement la vie ou encore s'énerver, se disputer pour rien
ne rien avoir dans la tête : être bête.
cabochon (issu de caboche) : être bête et sot. (Au Québec)
être une tête/tronche : être intelligent.
petite tête : personne peu intelligente.
en avoir par-dessus la tête : être exaspéré.
avoir la tête comme un seau : désigne la sensation de saturation qu'on éprouve quand par exemple on est exposé à des bruits forts et répétitifs sur une longue durée (en Belgique)
garder la tête froide : rester calme, garder son sang-froid.
sans queue ni tête : sans aucun sens.
un tête à queue : demi-tour brutal, une volte-face.
avoir la tête dans le cul : être assommé.
chanter à tue-tête : chanter à l'excès.
de tête : par-cœur, de mémoire.
tête à tête : conversation seul à seul.
avoir toute sa tête, perdre la tête : avoir tous ses esprits, perdre ses esprits.
la tête près du bonnet : avoir de la suite dans les idées.
la tête sur le billot : avec certitude.(Dans le sens de gageure)
coûter les yeux de la tête : être onéreux.
se cogner la tête contre les murs : être excédé.
n’en faire qu’à sa tête : être indocile.
quelle tête de nœuds ! : quelle personne stupide/ingérable !
avoir la tête dure : être quelqu'un qui ne change pas facilement d'avis, péjorativement une personne à qui il est difficile de faire entendre raison.
une tête de pioche : partie de la pioche qui sert à creuser, personne particulièrement ardue à faire changer d'avis.
faire la tête : bouder.
casse-tête : puzzle, problème cocasse.
attraper la grosse tête : se prendre pour plus important qu'on est (souvent à la suite d'un éventuel succès d'importance moindre).
faire une tête au carré : faire réprimande bien sentie, ou parfois synonyme de "casser la figure".
chercher des poux dans la tête : provoquer avec hostilité.
en tête de gondole : position particulièrement visible pour la clientèle à l'extrémité d'une gondole (c'est-à-dire d'un rayonnage ou d'un présentoir), où sont placées des marchandises dont on souhaite favoriser la vente, souvent aussi en les proposant à un prix attractif. 
tête de lit : partie du lit destinée à recevoir les oreillers et traversin, par extension tout ameublement fait pour cette partie du lit.
tête d'ail : ensemble de gousses d'ail.
(en) tête de liste : parmi les premiers, parmi les mieux classés de la liste.
se creuser la tête : réfléchir.
avoir la tête farcie de... : connaître en quantité (généralement sans comprendre), savoir de façon forcée.
t'en fais/tire une tête ! : tu n'as pas l'air bien et ça se voit !
avoir la tête dans les nuages : rêvasser.
avoir la tête ailleurs : être dissipé.
être tête en l'air : faire preuve d'étourderie.

V

Veine 
 conduit du système cardiovasculaire.
 type de configuration gitologique du minerai.
 avoir de la veine : avoir de la chance.
 dans la (même) veine : dans cet ordre d'idées. 
 ça me fait une bonne veine : utilisé pour montrer le désintérêt (ironique).
 une déveine : une mauvaise période, un manque de chance.

Ventre 
 avoir le ventre creux : être affamé.
 le ventre d'un muscle : sa partie charnue.
 à plat ventre : s'allonger à plat en reposant sur le ventre.
 avoir la peur au ventre : être tétanisé.
 avoir les yeux plus gros que le ventre : ne pas être capable de manger tout ce qu'on a demandé à se faire servir, avoir plus d'appétit apparent que réel ; au figuré, s'attaquer à plus qu'on est capable de réaliser ou d'encaisser.
 ventre vide n'a point d'oreille : être affamé rend peu attentif à ce qui est dit.
 la reconnaissance du ventre : loyauté basé sur la satisfaction alimentaire ou salariale ; attachement primitif à la mère (désuet).

Vessie 
prendre les vessies pour des lanternes : prendre ses rêves pour la réalité.

Z

Zob
peau de zob

Notes et références 

Expression française populaire